Stuhlmuseum steht für folgende Interieur-Sitzmöbelmuseen:
Kragstuhlmuseum, Beverungen 
Deutsches Stuhlmuseum Eimbeckhausen

siehe auch:
 Deutsches Stuhlbaumuseum in Rabenau/Sachsen